Con Beato Gherardo si possono indicare:

 Beato Gherardo di Villamagna (m. 1245), ricordato il 13 maggio
 Beato Gherardo di Serra de' Conti (m. 1350), ricordato il 16 novembre